Szwajcaria:
 Conters im Oberhalbstein – dawna nazwa miejscowości Cunter
 Conters im Prättigau – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Prättigau/Davos